La nazionale di pallacanestro femminile del Sudafrica (; ) è la rappresentativa cestistica del Sudafrica ed è posta sotto l'egida della Federazione cestistica del Sudafrica.

Piazzamenti

Campionati africani
1993 - 8°
1994 - 6°
2003 - 9°
2009 - 11°
2015 - 12°

Formazioni

Campionati africani

 
Pallacanestro